Мурси:

 Мурси — восточносуданский язык в Эфиопии.
 Мурси — народ, говорящий на языке мурси.

Персоналии 
аль-Мурси́ () — нисба, часть арабского имени, указывающая на принадлежность к городу Мурсия (совр. Испания).
 Ибн Сида аль-Мурси (ум. в 1066 году) — арабский филолог и лексикограф.
 Абуль-Аббас аль-Мурси (1219—1281) — александрийский суфий.
 Мурси, Мухаммед (1951—2019) — пятый президент Египта.